Ningirszu (Ningirsu) Lagas város istene volt, és róla neveztek el egy települést is.

 Ningírszu; sumer isten
 Ningírszu (település); Lagas államának későbbi fővárosa, röviden Girszu, Gírszu, Girsu